Gle Dua kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Dua (berg i Indonesien, lat 5,53, long 95,70), Aceh, 
 Gle Dua (berg i Indonesien, lat 5,53, long 95,63), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar